Пётр Кирпичников:
 Кирпичников, Пётр Анатольевич (1913—1997) — химик-технолог, член-корреспондент РАН.
 Кирпичников, Пётр Иванович (1903—1980) — советский генерал-майор инженерно-технической службы.